Тельная:

 Тельная, Елена Львовна (род. 1993) — украинская футболистка.
 Тельная — остановочный пункт Восточно-Сибирской железной дороги на Транссибирской магистрали.

См. также 
 Большая Тельная — река в Кабанском районе Бурятии.
 Малая Тельная — река в Бурятии, приток Большой Тельной.
 Тельное
 Тельнов